I Don't Live Here Anymore è il quinto album in studio del gruppo musicale statunitense The War on Drugs, pubblicato nel 2021.

Tracce

Collegamenti esterni